Ciudad sin ley o La ciudad sin ley puede referirse a:

Ciudad sin ley título que tuvo la película estadounidense Barbary Coast para su distribución en español, dirigida por Howard Hawks y estrenada en el año 1935.
La ciudad sin ley uno de los títulos que tuvo la película estadounidense A lawless street para su distribución en castellano dirigida por Joseph H. Lewis y estrenada en el año 1955.
La ciudad sin ley título que tuvo la película estadounidense Death of a Gunfighter para su distribución en castellano, dirigida por Don Siegel y estrenada en el año 1969.
Ciudad sin ley título que tuvo en España la película estadounidense Edison estrenada en el año 2005.